Балыков — фамилия.

Известные носители 
 Балыков, Александр Владимирович (род. 1985) — российский эстрадный певец, актер, композитор, артист московских мюзиклов и участник телевизионных шоу.
 Балыков, Владимир Юрьевич (род. 1991) — российский самбист.
 Балыков, Санджи Басанович (1894—1943) — писатель калмыцкого зарубежья, публицист, журналист.



См. также